Diego Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Diego Rodríguez Lucero († 1534), kastilischer Inquisitor
 Diego Rodríguez Fernández (* 1960), spanischer Fußballspieler
 Diego Rodríguez (Fußballspieler, 1991) (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Diego Rodríguez (Fußballspieler, 1997) (* 1997), mexikanischer Fußballpsieler 
 Diego Manuel Rodríguez (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Diego Martín Rodríguez (Diego Martín Rodríguez Berrini; * 1989), uruguayischer Fußballspieler